Конгломерат (, ; ) — комплекс з'єднаних окремих предметів в одне ціле, при якому вони зберігають свої риси й властивості. Наприклад, конгломерат гранул, кристалів, мінералів тощо.

 1) Конгломерат (порода) — грубоуламкова осадова гірська порода, що складається із зцементованих округлих валунів та гальки.
 2) Конгломерат (економіка) — тип компанії, юридичної особи.
 3) Конгломерат (механіка) — механічне з'єднання різнорідних частин і предметів.
 4) Конгломерат (медицина) — інтеграція кількох органів чи тканин між собою.
 5) Базальний конгломерат

Галерея

Див. також 
 Туфоконгломерат
 Фангломерати
 Масляна агломерація вугілля

Література